Donja Vrućica je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Trpanj, Dubrovačko-neretvanska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 48 stanovnika te 25 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Vanjske poveznice

Naselja u Dubrovačko-neretvanskoj županiji